Томление (от др.-рус. томль «мука, страдание»):

 томление — мука, печаль, тоска;
 томление — морение;
 томление — продолжительное нагревание:
 томление — способ приготовления пищи;
 томление чугуна — графитизирующий отжиг.

См. также 
 Томление духа

Примечания

Литература 
  в словаре Ушакова.